Патен, Анри (1793—1876) — французский писатель, член французской Академии.
 Патен, Ги (1602—1672) — французский врач и писатель.

См. также 
 Истанбул Патен (хоккейный клуб)

Примечания